|-
|(71501)||2000 CQ23|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,075|| align=right|5,70|| align=right|5,769||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71502)||2000 CT25|| align=right|14,4|| align=right|3,191|| align=right|0,115|| align=right|3,32|| align=right|5,698||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71503)||2000 CR26|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,138|| align=right|11,16|| align=right|5,153||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71504)||2000 CT28|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,087|| align=right|11,26|| align=right|5,145||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71505)||2000 CD30|| align=right|13,5|| align=right|3,120|| align=right|0,112|| align=right|5,51|| align=right|5,510||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71506)||2000 CS30|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,074|| align=right|11,22|| align=right|5,602||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71507)||2000 CP34|| align=right|15,0|| align=right|3,136|| align=right|0,100|| align=right|1,77|| align=right|5,554||MBA||4. februar 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(71508)||2000 CL35|| align=right|14,2|| align=right|3,340|| align=right|0,046|| align=right|5,63|| align=right|6,104||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71509)||2000 CT37|| align=right|15,3|| align=right|3,122|| align=right|0,025|| align=right|2,41|| align=right|5,515||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71510)||2000 CW49|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,099|| align=right|6,05|| align=right|4,103||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71511)||2000 CF51|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,098|| align=right|7,58|| align=right|5,682||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71512)||2000 CL51|| align=right|14,0|| align=right|2,782|| align=right|0,174|| align=right|7,10|| align=right|4,639||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71513)||2000 CD55|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,023|| align=right|8,42|| align=right|5,182||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71514)||2000 CG55|| align=right|14,1|| align=right|3,244|| align=right|0,087|| align=right|6,04|| align=right|5,843||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71515)||2000 CL55|| align=right|15,2|| align=right|2,916|| align=right|0,110|| align=right|10,20|| align=right|4,979||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71516)||2000 CT56|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,023|| align=right|3,88|| align=right|5,571||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71517)||2000 CO59|| align=right|14,4|| align=right|3,126|| align=right|0,128|| align=right|8,22|| align=right|5,526||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71518)||2000 CP62|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,177|| align=right|6,15|| align=right|5,276||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71519)||2000 CB63|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,042|| align=right|9,01|| align=right|5,396||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71520)||2000 CE69|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,083|| align=right|16,03|| align=right|5,308||MBA||1. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71521)||2000 CT70|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,043|| align=right|14,50|| align=right|5,439||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71522)||2000 CV72|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,064|| align=right|8,92|| align=right|5,205||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71523)||2000 CO76|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,079|| align=right|11,87|| align=right|5,549||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71524)||2000 CM78|| align=right|13,6|| align=right|3,229|| align=right|0,175|| align=right|1,85|| align=right|5,801||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71525)||2000 CL79|| align=right|15,9|| align=right|3,096|| align=right|0,132|| align=right|0,48|| align=right|5,448||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71526)||2000 CO81|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,168|| align=right|0,78|| align=right|5,374||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71527)||2000 CD82|| align=right|14,8|| align=right|3,161|| align=right|0,150|| align=right|1,64|| align=right|5,620||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71528)||2000 CY84|| align=right|14,0|| align=right|3,081|| align=right|0,186|| align=right|11,15|| align=right|5,408||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71529)||2000 CZ84|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,136|| align=right|6,00|| align=right|5,551||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71530)||2000 CQ87|| align=right|14,5|| align=right|3,103|| align=right|0,085|| align=right|1,79|| align=right|5,465||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71531)||2000 CL89|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,177|| align=right|6,98|| align=right|5,349||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71532)||2000 CB91|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,131|| align=right|0,22|| align=right|5,523||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71533)||2000 CL91|| align=right|13,9|| align=right|3,076|| align=right|0,099|| align=right|3,95|| align=right|5,395||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71534)||2000 CU92|| align=right|13,5|| align=right|3,227|| align=right|0,045|| align=right|21,52|| align=right|5,796||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71535)||2000 CY93|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,124|| align=right|4,07|| align=right|5,775||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71536)||2000 CF94|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,049|| align=right|8,92|| align=right|5,170||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71537)||2000 CE99|| align=right|14,9|| align=right|3,062|| align=right|0,077|| align=right|3,76|| align=right|5,356||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71538)||2000 CB107|| align=right|14,9|| align=right|2,538|| align=right|0,133|| align=right|12,60|| align=right|4,043||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(71539)||2000 CG112|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,060|| align=right|10,50|| align=right|5,542||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(71540)||2000 CN113|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,082|| align=right|2,28|| align=right|5,428||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71541)||2000 CK115|| align=right|15,2|| align=right|3,227|| align=right|0,088|| align=right|0,85|| align=right|5,797||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71542)||2000 CR116|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,121|| align=right|11,46|| align=right|5,425||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71543)||2000 CM120|| align=right|14,0|| align=right|3,169|| align=right|0,199|| align=right|5,63|| align=right|5,640||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71544)||2000 CD123|| align=right|15,8|| align=right|2,859|| align=right|0,094|| align=right|2,72|| align=right|4,833||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71545)||2000 CK124|| align=right|14,8|| align=right|3,027|| align=right|0,075|| align=right|8,53|| align=right|5,267||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71546)||2000 DK2|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,127|| align=right|2,18|| align=right|5,411||MBA||24. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(71547)||2000 DB3|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,069|| align=right|16,20|| align=right|5,717||MBA||27. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71548)||2000 DY3|| align=right|13,1|| align=right|3,216|| align=right|0,025|| align=right|12,06|| align=right|5,767||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71549)||2000 DF6|| align=right|13,6|| align=right|3,055|| align=right|0,083|| align=right|8,79|| align=right|5,338||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71550)||2000 DG6|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,091|| align=right|6,89|| align=right|5,734||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71551)||2000 DW6|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,070|| align=right|11,43|| align=right|5,402||MBA||27. februar 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(71552)||2000 DR7|| align=right|15,0|| align=right|3,174|| align=right|0,180|| align=right|0,94|| align=right|5,654||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71553)||2000 DD8|| align=right|14,5|| align=right|3,233|| align=right|0,114|| align=right|2,38|| align=right|5,812||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71554)||2000 DV11|| align=right|16,3|| align=right|2,448|| align=right|0,106|| align=right|6,00|| align=right|3,828||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71555)||2000 DY15|| align=right|13,9|| align=right|3,240|| align=right|0,185|| align=right|2,34|| align=right|5,831||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|71556 Page||2000 DW17|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,090|| align=right|9,43|| align=right|5,307||MBA||27. februar 2000||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(71557)||2000 DZ19|| align=right|14,2|| align=right|3,010|| align=right|0,079|| align=right|11,56|| align=right|5,222||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71558)||2000 DH21|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,097|| align=right|3,59|| align=right|5,683||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71559)||2000 DU22|| align=right|14,6|| align=right|2,975|| align=right|0,222|| align=right|1,65|| align=right|5,130||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71560)||2000 DU23|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,022|| align=right|13,07|| align=right|5,200||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71561)||2000 DU25|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,205|| align=right|0,65|| align=right|5,393||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71562)||2000 DV25|| align=right|15,9|| align=right|3,023|| align=right|0,041|| align=right|1,13|| align=right|5,256||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71563)||2000 DT26|| align=right|14,9|| align=right|3,087|| align=right|0,032|| align=right|1,03|| align=right|5,422||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71564)||2000 DG28|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,158|| align=right|0,37|| align=right|5,576||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71565)||2000 DB29|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,108|| align=right|8,98|| align=right|5,398||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71566)||2000 DU34|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,007|| align=right|2,05|| align=right|5,651||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71567)||2000 DV34|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,035|| align=right|9,80|| align=right|5,291||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71568)||2000 DS39|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,177|| align=right|5,17|| align=right|5,414||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71569)||2000 DG40|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,185|| align=right|1,80|| align=right|3,558||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71570)||2000 DR40|| align=right|14,4|| align=right|3,113|| align=right|0,054|| align=right|10,18|| align=right|5,491||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71571)||2000 DM42|| align=right|15,4|| align=right|3,052|| align=right|0,145|| align=right|1,97|| align=right|5,332||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71572)||2000 DW42|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,275|| align=right|25,75|| align=right|5,612||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71573)||2000 DO43|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,072|| align=right|1,85|| align=right|5,357||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71574)||2000 DJ49|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,169|| align=right|24,08|| align=right|5,747||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71575)||2000 DC50|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,211|| align=right|1,77|| align=right|5,526||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71576)||2000 DH53|| align=right|13,5|| align=right|3,078|| align=right|0,045|| align=right|7,27|| align=right|5,399||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71577)||2000 DU55|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,176|| align=right|1,63|| align=right|5,750||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71578)||2000 DO57|| align=right|15,8|| align=right|3,002|| align=right|0,216|| align=right|1,64|| align=right|5,201||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71579)||2000 DO58|| align=right|14,0|| align=right|3,042|| align=right|0,121|| align=right|10,64|| align=right|5,304||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71580)||2000 DH59|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,099|| align=right|10,74|| align=right|5,213||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71581)||2000 DG60|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,101|| align=right|9,17|| align=right|5,297||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71582)||2000 DD61|| align=right|14,0|| align=right|3,198|| align=right|0,156|| align=right|5,78|| align=right|5,717||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71583)||2000 DW61|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,165|| align=right|6,21|| align=right|5,479||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71584)||2000 DD62|| align=right|14,9|| align=right|3,237|| align=right|0,142|| align=right|1,12|| align=right|5,824||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71585)||2000 DS64|| align=right|14,3|| align=right|3,216|| align=right|0,119|| align=right|1,26|| align=right|5,766||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71586)||2000 DV66|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,178|| align=right|0,25|| align=right|5,475||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71587)||2000 DX66|| align=right|15,8|| align=right|3,122|| align=right|0,132|| align=right|3,27|| align=right|5,516||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71588)||2000 DK68|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,125|| align=right|4,79|| align=right|5,510||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71589)||2000 DF69|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,141|| align=right|5,77|| align=right|5,665||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71590)||2000 DN71|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,128|| align=right|0,41|| align=right|5,467||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71591)||2000 DP71|| align=right|13,9|| align=right|3,241|| align=right|0,156|| align=right|1,41|| align=right|5,834||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71592)||2000 DM76|| align=right|14,5|| align=right|3,201|| align=right|0,193|| align=right|1,95|| align=right|5,727||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71593)||2000 DP77|| align=right|14,8|| align=right|3,215|| align=right|0,167|| align=right|2,08|| align=right|5,764||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71594)||2000 DT77|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,143|| align=right|10,81|| align=right|5,544||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71595)||2000 DW77|| align=right|14,9|| align=right|3,183|| align=right|0,114|| align=right|5,46|| align=right|5,677||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71596)||2000 DG80|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,091|| align=right|12,24|| align=right|5,608||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71597)||2000 DD83|| align=right|14,5|| align=right|2,991|| align=right|0,077|| align=right|11,49|| align=right|5,173||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71598)||2000 DG84|| align=right|14,2|| align=right|2,970|| align=right|0,051|| align=right|6,83|| align=right|5,118||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71599)||2000 DP84|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,086|| align=right|2,31|| align=right|5,248||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71600)||2000 DK87|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,132|| align=right|6,96|| align=right|5,713||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71601)||2000 DJ93|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,089|| align=right|10,44|| align=right|5,424||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71602)||2000 DO95|| align=right|14,9|| align=right|3,241|| align=right|0,113|| align=right|3,15|| align=right|5,835||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71603)||2000 DU98|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,160|| align=right|5,84|| align=right|5,735||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71604)||2000 DZ99|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,073|| align=right|9,40|| align=right|5,127||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71605)||2000 DJ101|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,021|| align=right|6,04|| align=right|5,386||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71606)||2000 DY101|| align=right|14,9|| align=right|3,196|| align=right|0,091|| align=right|7,04|| align=right|5,713||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71607)||2000 DO102|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,148|| align=right|5,43|| align=right|5,741||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71608)||2000 DN105|| align=right|14,1|| align=right|3,211|| align=right|0,139|| align=right|5,19|| align=right|5,753||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71609)||2000 DH106|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,125|| align=right|5,95|| align=right|5,562||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71610)||2000 DT107|| align=right|14,7|| align=right|3,210|| align=right|0,086|| align=right|4,97|| align=right|5,750||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71611)||2000 EA7|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,142|| align=right|4,65|| align=right|5,691||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71612)||2000 EH12|| align=right|13,3|| align=right|3,159|| align=right|0,265|| align=right|15,06|| align=right|5,614||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71613)||2000 ET12|| align=right|13,7|| align=right|3,254|| align=right|0,033|| align=right|10,58|| align=right|5,869||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71614)||2000 EF18|| align=right|14,9|| align=right|3,124|| align=right|0,181|| align=right|14,33|| align=right|5,521||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71615)||2000 EM20|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,152|| align=right|12,02|| align=right|4,486||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(71616)||2000 EG28|| align=right|13,7|| align=right|3,194|| align=right|0,035|| align=right|11,47|| align=right|5,707||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71617)||2000 EM28|| align=right|13,5|| align=right|2,972|| align=right|0,095|| align=right|11,10|| align=right|5,122||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71618)||2000 EO28|| align=right|14,9|| align=right|3,223|| align=right|0,023|| align=right|10,27|| align=right|5,784||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71619)||2000 ES35|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,178|| align=right|6,35|| align=right|5,540||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71620)||2000 EE40|| align=right|14,1|| align=right|3,132|| align=right|0,100|| align=right|4,75|| align=right|5,541||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71621)||2000 EC47|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,087|| align=right|5,24|| align=right|5,607||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71622)||2000 EZ47|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,084|| align=right|1,43|| align=right|5,309||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71623)||2000 ET53|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,197|| align=right|0,85|| align=right|5,496||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71624)||2000 EK57|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,024|| align=right|10,40|| align=right|5,348||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71625)||2000 EM63|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,173|| align=right|1,75|| align=right|5,473||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71626)||2000 ER66|| align=right|13,8|| align=right|2,894|| align=right|0,080|| align=right|2,89|| align=right|4,923||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71627)||2000 EY66|| align=right|14,4|| align=right|3,407|| align=right|0,121|| align=right|16,89|| align=right|6,287||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71628)||2000 EJ69|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,133|| align=right|5,07|| align=right|5,678||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71629)||2000 EH70|| align=right|14,6|| align=right|3,218|| align=right|0,110|| align=right|5,06|| align=right|5,773||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71630)||2000 EN75|| align=right|14,3|| align=right|3,200|| align=right|0,214|| align=right|19,63|| align=right|5,724||MBA||6. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(71631)||2000 EX75|| align=right|13,7|| align=right|2,733|| align=right|0,190|| align=right|14,68|| align=right|4,516||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71632)||2000 ER76|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,025|| align=right|10,02|| align=right|5,152||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71633)||2000 EK77|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,067|| align=right|12,50|| align=right|5,320||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71634)||2000 EK80|| align=right|14,3|| align=right|3,231|| align=right|0,101|| align=right|5,29|| align=right|5,808||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71635)||2000 EA83|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,086|| align=right|10,13|| align=right|5,671||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71636)||2000 EF83|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,071|| align=right|10,24|| align=right|5,161||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71637)||2000 ER83|| align=right|13,8|| align=right|2,646|| align=right|0,068|| align=right|18,62|| align=right|4,304||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71638)||2000 EL90|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,223|| align=right|25,35|| align=right|5,631||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71639)||2000 EC92|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,166|| align=right|8,36|| align=right|5,204||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71640)||2000 EF94|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,106|| align=right|7,99|| align=right|5,377||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71641)||2000 ER96|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,191|| align=right|8,40|| align=right|4,669||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71642)||2000 EG103|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,259|| align=right|6,15|| align=right|5,403||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71643)||2000 EJ103|| align=right|13,2|| align=right|3,115|| align=right|0,196|| align=right|19,65|| align=right|5,497||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71644)||2000 EF105|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,111|| align=right|13,58|| align=right|5,142||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71645)||2000 EX109|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,057|| align=right|9,31|| align=right|5,450||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71646)||2000 EO110|| align=right|14,2|| align=right|3,138|| align=right|0,169|| align=right|7,47|| align=right|5,557||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71647)||2000 EW110|| align=right|14,8|| align=right|2,846|| align=right|0,227|| align=right|6,54|| align=right|4,799||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71648)||2000 EC112|| align=right|15,4|| align=right|2,788|| align=right|0,201|| align=right|9,89|| align=right|4,656||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71649)||2000 EL112|| align=right|14,9|| align=right|3,252|| align=right|0,092|| align=right|4,44|| align=right|5,864||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71650)||2000 ER113|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,141|| align=right|1,21|| align=right|5,639||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71651)||2000 EC118|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,099|| align=right|15,20|| align=right|5,552||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71652)||2000 EH118|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,120|| align=right|11,40|| align=right|5,345||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71653)||2000 EQ118|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,064|| align=right|10,68|| align=right|5,162||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71654)||2000 EY119|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,178|| align=right|9,09|| align=right|4,134||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71655)||2000 EF121|| align=right|13,5|| align=right|3,141|| align=right|0,167|| align=right|10,36|| align=right|5,567||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71656)||2000 ET121|| align=right|13,8|| align=right|2,987|| align=right|0,055|| align=right|11,08|| align=right|5,160||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(71657)||2000 EP122|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,057|| align=right|5,65|| align=right|3,407||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71658)||2000 EQ122|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,135|| align=right|14,07|| align=right|5,469||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71659)||2000 EC128|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,100|| align=right|6,03|| align=right|5,505||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71660)||2000 EJ130|| align=right|13,5|| align=right|3,224|| align=right|0,044|| align=right|14,10|| align=right|5,788||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71661)||2000 EP130|| align=right|14,8|| align=right|3,244|| align=right|0,065|| align=right|5,02|| align=right|5,842||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71662)||2000 EV132|| align=right|15,0|| align=right|3,169|| align=right|0,118|| align=right|2,49|| align=right|5,640||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71663)||2000 EY138|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,095|| align=right|15,96|| align=right|5,644||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(71664)||2000 EE139|| align=right|13,5|| align=right|3,166|| align=right|0,152|| align=right|14,09|| align=right|5,633||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(71665)||2000 EB143|| align=right|13,5|| align=right|3,221|| align=right|0,025|| align=right|20,44|| align=right|5,779||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(71666)||2000 EK148|| align=right|13,4|| align=right|3,111|| align=right|0,083|| align=right|9,02|| align=right|5,488||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(71667)||2000 EP150|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,111|| align=right|0,40|| align=right|5,478||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71668)||2000 EA152|| align=right|14,6|| align=right|3,030|| align=right|0,044|| align=right|12,06|| align=right|5,273||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71669)||2000 EH157|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,148|| align=right|15,15|| align=right|5,679||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(71670)||2000 EP157|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,206|| align=right|13,21|| align=right|4,298||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71671)||2000 EM166|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,143|| align=right|12,71|| align=right|5,370||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71672)||2000 ER166|| align=right|14,2|| align=right|2,814|| align=right|0,197|| align=right|10,58|| align=right|4,720||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71673)||2000 EZ166|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,108|| align=right|10,84|| align=right|5,258||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71674)||2000 EJ167|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,021|| align=right|10,86|| align=right|5,473||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71675)||2000 ER167|| align=right|13,6|| align=right|2,951|| align=right|0,017|| align=right|12,51|| align=right|5,070||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71676)||2000 EM168|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,209|| align=right|16,89|| align=right|5,525||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71677)||2000 EJ171|| align=right|13,6|| align=right|2,947|| align=right|0,080|| align=right|17,06|| align=right|5,059||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71678)||2000 ET172|| align=right|15,7|| align=right|2,954|| align=right|0,066|| align=right|0,88|| align=right|5,075||MBA||1. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71679)||2000 EY181|| align=right|13,9|| align=right|2,995|| align=right|0,052|| align=right|11,70|| align=right|5,183||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71680)||2000 EJ201|| align=right|12,7|| align=right|3,049|| align=right|0,068|| align=right|20,89|| align=right|5,324||MBA||15. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71681)||2000 FZ1|| align=right|14,5|| align=right|3,222|| align=right|0,172|| align=right|1,39|| align=right|5,783||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71682)||2000 FU11|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,180|| align=right|14,05|| align=right|4,594||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71683)||2000 FE12|| align=right|13,8|| align=right|2,715|| align=right|0,091|| align=right|13,10|| align=right|4,472||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71684)||2000 FY15|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,111|| align=right|6,55|| align=right|5,684||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71685)||2000 FX21|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,030|| align=right|12,28|| align=right|5,829||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71686)||2000 FU30|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,106|| align=right|5,53|| align=right|5,682||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71687)||2000 FY31|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,065|| align=right|14,99|| align=right|5,123||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71688)||2000 FX32|| align=right|13,7|| align=right|3,238|| align=right|0,063|| align=right|22,37|| align=right|5,827||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71689)||2000 FD34|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,134|| align=right|17,90|| align=right|5,695||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71690)||2000 FO35|| align=right|15,5|| align=right|2,797|| align=right|0,288|| align=right|6,92|| align=right|4,676||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71691)||2000 FH37|| align=right|14,6|| align=right|3,213|| align=right|0,162|| align=right|10,58|| align=right|5,758||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71692)||2000 FB43|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,141|| align=right|10,32|| align=right|5,340||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71693)||2000 FK43|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,101|| align=right|16,99|| align=right|5,616||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71694)||2000 FN44|| align=right|14,1|| align=right|3,278|| align=right|0,145|| align=right|3,82|| align=right|5,935||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71695)||2000 FO44|| align=right|13,7|| align=right|3,212|| align=right|0,122|| align=right|5,51|| align=right|5,755||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71696)||2000 FE48|| align=right|14,4|| align=right|2,905|| align=right|0,184|| align=right|3,01|| align=right|4,950||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71697)||2000 FO55|| align=right|15,3|| align=right|3,024|| align=right|0,184|| align=right|6,40|| align=right|5,257||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71698)||2000 FW55|| align=right|13,6|| align=right|3,208|| align=right|0,054|| align=right|22,75|| align=right|5,745||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71699)||2000 GU17|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,204|| align=right|3,63|| align=right|5,359||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71700)||2000 GO19|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,166|| align=right|7,75|| align=right|5,484||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71701)||2000 GR19|| align=right|13,7|| align=right|3,880|| align=right|0,108|| align=right|0,62|| align=right|7,643||HLD||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71702)||2000 GT19|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,156|| align=right|1,53|| align=right|5,368||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71703)||2000 GW22|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,081|| align=right|9,50|| align=right|5,465||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71704)||2000 GL34|| align=right|14,3|| align=right|3,191|| align=right|0,136|| align=right|1,18|| align=right|5,700||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71705)||2000 GV34|| align=right|15,1|| align=right|3,093|| align=right|0,130|| align=right|4,73|| align=right|5,438||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71706)||2000 GY38|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,233|| align=right|7,42|| align=right|4,562||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71707)||2000 GZ56|| align=right|15,1|| align=right|3,124|| align=right|0,139|| align=right|1,01|| align=right|5,520||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71708)||2000 GT77|| align=right|15,4|| align=right|3,004|| align=right|0,121|| align=right|0,45|| align=right|5,207||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71709)||2000 GX80|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,222|| align=right|14,80|| align=right|5,444||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71710)||2000 GG83|| align=right|13,4|| align=right|2,653|| align=right|0,133|| align=right|15,34|| align=right|4,320||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71711)||2000 GU83|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,101|| align=right|15,17|| align=right|5,633||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71712)||2000 GK95|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,284|| align=right|9,56|| align=right|5,257||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71713)||2000 GN98|| align=right|13,6|| align=right|3,394|| align=right|0,077|| align=right|17,78|| align=right|6,251||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71714)||2000 GZ100|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,084|| align=right|6,21|| align=right|3,756||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71715)||2000 GE108|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,144|| align=right|17,51|| align=right|5,683||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71716)||2000 GX112|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,129|| align=right|2,16|| align=right|5,434||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71717)||2000 GP115|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,177|| align=right|2,73|| align=right|5,530||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71718)||2000 GV124|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,181|| align=right|18,11|| align=right|5,510||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71719)||2000 GT137|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,149|| align=right|13,51|| align=right|4,488||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71720)||2000 GK167|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,146|| align=right|11,88|| align=right|4,394||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71721)||2000 GL167|| align=right|13,7|| align=right|3,046|| align=right|0,195|| align=right|13,61|| align=right|5,315||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71722)||2000 GB169|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,132|| align=right|20,59|| align=right|5,615||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71723)||2000 GS171|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,168|| align=right|4,13|| align=right|5,362||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71724)||2000 GB186|| align=right|14,8|| align=right|3,556|| align=right|0,032|| align=right|9,83|| align=right|6,705||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71725)||2000 HN9|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,135|| align=right|2,22|| align=right|5,596||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71726)||2000 HQ24|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,154|| align=right|13,68|| align=right|5,748||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71727)||2000 HB25|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,135|| align=right|16,99|| align=right|5,521||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71728)||2000 HE64|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,243|| align=right|6,37|| align=right|5,372||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71729)||2000 HQ91|| align=right|13,4|| align=right|3,124|| align=right|0,203|| align=right|17,45|| align=right|5,522||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71730)||2000 JY3|| align=right|16,4|| align=right|1,931|| align=right|0,098|| align=right|21,00|| align=right|2,682||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71731)||2000 JO35|| align=right|13,7|| align=right|3,239|| align=right|0,202|| align=right|1,13|| align=right|5,829||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71732)||2000 JU37|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,212|| align=right|1,64|| align=right|4,093||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71733)||2000 JQ47|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,213|| align=right|17,84|| align=right|5,772||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71734)||2000 LX9|| align=right|15,3|| align=right|1,930|| align=right|0,088|| align=right|19,34|| align=right|2,680||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71735)||2000 MJ1|| align=right|15,0|| align=right|1,911|| align=right|0,085|| align=right|17,44|| align=right|2,641||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71736)||2000 OB54|| align=right|16,3|| align=right|1,902|| align=right|0,068|| align=right|19,52|| align=right|2,623||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71737)||2000 PV6|| align=right|15,2|| align=right|1,960|| align=right|0,081|| align=right|17,73|| align=right|2,744||MBA||4. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71738)||2000 PW18|| align=right|15,2|| align=right|3,171|| align=right|0,212|| align=right|3,02|| align=right|5,645||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71739)||2000 QG25|| align=right|15,6|| align=right|1,978|| align=right|0,022|| align=right|23,03|| align=right|2,782||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71740)||2000 QV25|| align=right|15,7|| align=right|1,905|| align=right|0,027|| align=right|21,29|| align=right|2,628||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71741)||2000 QF34|| align=right|15,4|| align=right|1,947|| align=right|0,133|| align=right|18,18|| align=right|2,716||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71742)||2000 QU35|| align=right|16,6|| align=right|1,963|| align=right|0,064|| align=right|18,10|| align=right|2,750||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71743)||2000 QO117|| align=right|15,0|| align=right|1,944|| align=right|0,054|| align=right|19,22|| align=right|2,710||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71744)||2000 QP147|| align=right|16,9|| align=right|1,960|| align=right|0,089|| align=right|23,12|| align=right|2,744||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71745)||2000 QG180|| align=right|16,2|| align=right|1,953|| align=right|0,065|| align=right|18,72|| align=right|2,729||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71746)||2000 QZ180|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,121|| align=right|7,73|| align=right|3,390||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71747)||2000 QU181|| align=right|16,1|| align=right|2,208|| align=right|0,164|| align=right|4,01|| align=right|3,280||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71748)||2000 QD182|| align=right|14,7|| align=right|2,230|| align=right|0,069|| align=right|4,36|| align=right|3,328||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71749)||2000 QU194|| align=right|15,4|| align=right|2,140|| align=right|0,170|| align=right|3,71|| align=right|3,130||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71750)||2000 RV3|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,201|| align=right|5,13|| align=right|3,207||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov